Le Championnat de France amateur 2010-2011 est la  du championnat de France de football de quatrième division.

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-neuf clubs français répartis en quatre groupes de dix-sept et dix-huit clubs, en une série de trente-quatre rencontres jouées durant la saison de football.

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en CFA 2.

Participants 
Ces tableaux présentent les soixante-neuf équipes qualifiées pour disputer le championnat 2010-2011. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend quatre groupes de dix-sept et dix-huit équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Championnat de France des réserves professionnelles

Demi-finales

Finale

Bilan de la saison

Statistiques

Galerie photo

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur de football (1993)
 Coupe de France de football 2010-2011
 Championnat de France de football 2010-2011
 Championnat de France de football de Ligue 2 2010-2011
 Championnat de France de football National 2010-2011
 Championnat de France amateur 2 de football 2010-2011

Liens externes 
 Le CFA sur fff.fr

Championnat de France de football de National 2
France M4
Football M4
Championnat M4